Tasiusaq (před rokem 1973 psáno Tasiussaq) je název pro více míst v Grónsku:

 Tasiusaq (Kujalleq) – osada v kraji Kujalleq
 Tasiusaq (Avannaata) – osada v kraji Avannaata na ostrově Tasiusaq v Upernavickém souostroví
 Tasiusaq (záliv) – záliv v Upernavickém souostroví